Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Nationalrates aus dem Kanton Aargau seit Gründung des Bundesstaates im Jahr 1848 bis heute.

Parteiabkürzungen 

Sonstige Parteiströmungen oder -richtungen:
 DL: Demokratische Linke (Demokraten)
 FL: Freisinnige Linke (Freisinnige, Radikale, Radikaldemokraten)
 KK: Katholisch-Konservative
 LM: Liberale Mitte (Liberale, Liberaldemokraten)

Nationalräte

Anmerkungen

Siehe auch 
Eine chronologische Übersicht über die Ergebnisse der Nationalratswahlen im Kanton Aargau seit 1919 (Einführung der Proporzwahl) findet sich im Artikel:

 Nationalratswahlkreis Aargau

In der Zeit von 1848–1919 existierten teilweise mehrere Wahlkreise pro Kanton. Für eine chronologische Übersicht über die entsprechenden Ergebnisse siehe:

 Nationalratswahlkreis Aargau (1848–1851)
 Nationalratswahlkreis Aargau-Südwest (1851–1919)
 Nationalratswahlkreis Aargau-Mitte (1851–1919)
 Nationalratswahlkreis Aargau-Nord (1851–1919)
 Nationalratswahlkreis Aargau-Südost (1890–1919)

Quelle 
 Datenbank aller Ratsmitglieder

Aargau